Alexander Wassilko von Serecki ist der Name folgender Personen:

* Alexander Wassilko von Serecki (Politiker) (1827–1893), österreichischer Politiker
 Alexander Wassilko von Serecki (Offizier) (1871–1920), österreichischer Offizier